Der Rajon Balta (ukrainisch /; russisch /) war eine administrative Einheit in der Oblast Odessa im Süden der Ukraine. Das Zentrum des Rajons war die Stadt Balta (diese war jedoch selbst kein Teil des Rajons), die Einwohner verteilten sich auf 41 Dörfer.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Odessa, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Tschetschelnyk (in der Oblast Winnyzja), im Norden an den Rajon Berschad (Oblast Winnyzja), im Nordosten an den Rajon Hajworon (in der Oblast Kirowohrad), im Osten an den Rajon Sawran, im Südosten an den Rajon Ljubaschiwka, im Süden an den Rajon Ananjiw, im Südwesten an den Rajon Podilsk sowie im Westen an den Rajon Kodyma.
Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließen die Flüsse Kodyma, Sawranka, Smoljanka und Batischok. Das Gebiet ist eher flach mit Höhenlagen zwischen 140 und 250 Metern (höchste Erhebung 251 Meter) und wird durch Ausläufer der Podolischen Platte geprägt.

Geschichte 
Der Rajon entstand 1923 und war, bis auf den Ort Ploske, von 1924 bis 1940 ein Teil der Moldauischen Autonomen Sozialistischen Sowjetrepublik und seitdem Bestandteil der Ukrainischen SSR. Seit 1991 ist er Teil der unabhängigen Ukraine. Am 4. Februar 2016 wurde die Rajonshauptstadt Balta der Oblastverwaltung direkt unterstellt und war seither kein administrativer Teil des Rajonsgebietes mehr.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Podilsk.

Administrative Gliederung

Dörfer

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Balta
Rajon Podilsk
Aufgelöst 2020